El término árbitro es usado en varios ámbitos. Su uso más habitual se da en el deporte y en derecho.

 Árbitro (derecho). Persona encargada de dirimir un litigio entre dos o más personas que deciden expresamente someterlo a su decisión.
 Árbitro (deporte). Persona encargada de dirigir un encuentro deportivo.
 Árbitro, unidad aérea de élite en el videojuego StarCraft.